En Pologne, Tadeuszów peut désigner :

 Tadeuszów, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Tadeuszów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.